Jméno a příjmení Ludvík Nábělek má více známých nositelů: 
 Ludvík Nábělek (1896) (1896–1982) – slovenský protifašistický bojovník a lékař českého původu
 Ludvík Nábělek (1923) (1923–1989) – protifašistický bojovník a první přednosta urologického oddělení v Trnavě